Ochta () může být:

 Ochta (přítok Něvy) – řeka v Leningradské oblasti a Petrohradě, přítok Něvy.
 Ochta – bývalý rajón Petrohradu, dnes součást Kransogvardějského rajónu
 Ochta-centr – kontroverzní projekt administrativní čtvrti v Petrohradě
 Ochta (přítok Kemi) – řeka v Karélii, přítok Kemi